Kajoo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kajoo (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Kajoo (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar